Сен-Мише́ль-де-Ва (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-2 Валле-дю-Серу. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81265.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 530 км к югу от Парижа, в 65 км северо-восточнее Тулузы, в 32 км к северо-западу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 68 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 36 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 26 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 72,2 %, в 1999 году было 62,5 %). Из 26 активных работали 26 человек (14 мужчин и 12 женщин), безработных не было. Среди 10 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн